Desa Pagergunung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pagergunung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,31, long 110,10), 
 Desa Pagergunung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,38, long 110,36), 
 Desa Pagergunung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,28, long 109,77), 
 Desa Pagergunung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,00, long 110,05), 
 Desa Pagergunung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,88, long 109,55), 
 Desa Pagergunung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Pagergunung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar